Бургулю́кская культура — археологическая культура позднего бронзового века (IX—III века до н. э.) в долине рек Ангрен и Чирчик (современный Узбекистан). Носители культуры были оседлыми земледельцами-скотоводами. Название было дано по месту первой находки в Ташкентском оазисе. 
Ранние памятники культуры В 1934 году он были обнаружены археологом Г. В. Григорьевым в нижних слоях городища . Вы­де­ле­на А. И. Тереножкиным в 1940.

Преемственность 
На ран­нем эта­пе формирование Бургулюкской культуры (IX—VII вв. до н. э.) шло с участием на­се­ле­ния Северной Фер­га­ны (чустско-эйлатанский комплекс) и сте­пи (потомков но­си­те­лей ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры, куль­ту­ры ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки, та­за­багъ­яб­ской куль­ту­ры). Важ­ную роль среди носителей культуры иг­ра­ли са­ки. Культура существовала в общем культурно-хронологическом комплексе с  Ферганской долины.

На позднейшем этапе (VI–III вв. до н. э.) испытывала влия­ни­е позд­не­сак­ской куль­ту­ры Южного Ка­зах­ста­на (усуни) и куль­ту­ры Северной Фер­га­ны (Актамский могильник).

Бургулюкская культура сменилась ка­ун­чин­ской культурой (Чач), сопоставляемой обычно с населением государства Кангюй.

Анализ археологических материалов позволяет считать, что бургулюкская культура входила в единый ареал культур расписной лепной керамики конца эпохи бронзы и раннего железа, охватывавший территорию Бактрии, Согда, Ферганы и ряд других областей. Е. Е. Кузьмина указывала, что появление этой археологической культуры связано с переходом  пастушеских племён к новому хозяйственно-культурного типу в результате культурного заимствования.

Характеристика 
Жилища в поселениях бургулюкцев представляли собой овальные землянки. На позднем этапе по­яв­ля­ют­ся кре­по­сти (Канка). Носители культуры занимались земледелием и скотоводством. Основа хозяйства — осёд­лое, воз­мож­но от­гон­ное, ско­то­вод­ст­во, зем­ле­де­лие в пой­мах рек. Пред­по­ла­га­ет­ся существование не­боль­ших ир­ри­га­ци­он­ных сис­тем. 

Орудия труда изготавливались из бронзы и камня. Об­ра­бот­ка брон­зы ба­зи­ро­ва­лась на ме­ст­ном сырье (Чат­ка­ло-Ку­ра­мин­ский ме­тал­лур­гический район).
Для Бургулюкской культуры ха­рак­тер­ны сфе­ро­ко­нические со­су­ды с оваль­ным сли­вом и го­ри­зон­таль­ной на­леп­ной руч­кой, сфе­рические горш­ки, мел­кие по­лу­сфе­рические мис­ки со свет­лым ангобом, из­ред­ка — с ко­рич­не­вой рос­пи­сью.

См. также 
 Шаштепа

Примечания

Литература 
 

Археологические культуры Узбекистана
Азия бронзового века